Antonio Gambello (?-1481) – architetto italiano
Vittore Gambello (1460-1537) – scultore e medaglista italiano